Çatak (türkisch: „das Tal“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

 Çatak (Buldan), Dorf in der Provinz Denizli
 Çatak (Saimbeyli), Ortschaft im Landkreis Saimbeyli in der Provinz Adana
 Çatak (Van), Kreisstadt und Landkreis in der Provinz Van

Çatak ist der Familienname folgender Personen:

 İlker Çatak (* 1984), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent